

Origine 
Laura est le féminin du nom latin Laurus qui signifie "laurier" et "couronne de laurier".

Prénom 
Laura est un prénom féminin.

Variantes et dérivés 
Le prénom Laura a pour variantes et dérivés Laura-Lee, Lauralee, Lauraleen, Lauralie, Laura-Line, Lauraline, Lauraly, Lauralyne, Lora, Loralie et Loraline.

Sainte chrétienne 
 Laura de Cordoue ( † 864), l'une des quarante-huit martyrs de Cordoue, fêtée le  localement .
 Laura Montoya (1874-1949), éducatrice et religieuse catholique colombienne.
 Laura Vicuña (1891-1904), bienheureuse chilienne, fêtée le 22 janvier.

Arts

Littérature 
 Laura, voyage dans le cristal, un court roman de George Sand paru en 1864.
 Laura, un roman policier américain de Vera Caspary, publié en 1942 et adapté au cinéma en 1944 (voir ci-dessous).

Cinéma 
 1944 : Laura, un film américain réalisé par Otto Preminger et Rouben Mamoulian, avec Gene Tierney et Dana Andrews.

Télévision 
 2006 : Laura, une mini-série télévisée française, réalisée par Jean-Teddy Filippe. Il s'agit de la première saga de l'été de M6.

Musique 
 Laura est un standard de jazz composé par David Raksin et Johnny Mercer en 1945
 Laura, une chanson composée par Jean-Jacques Goldman, chantée par Johnny Hallyday.
 Laura, single des Scissor Sisters sorti en 2003.

Arts plastiques 
 Laura est le  titre alternatif du tableau de Giorgione : Ritratto di giovane sposa, conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Toponyme 

 Laura, une localité du Queensland en Australie ;
 Laura, une localité au Burkina Faso ;
 Laura, une ville des îles Marshall ;
 Laura, un village dans l'Ohio ;
 Laura, une localité polonaise ;
 Laura, une localité de Sao Tomé-et-Principe.

Histoire 
 Laura est un des commandos importants rattachés au camp de concentration de Buchenwald et proche de la ville de Saalfeld en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre